Die Lakeside World Professional Darts Championship 2003 war die 26. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 4. bis zum 12. Januar 2003 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war Tony David. Der an 1 gesetzte Australier verlor im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Ritchie Davies mit 0:5. Der Waliser verlor im Finale gegen Raymond van Barneveld mit 3:6, der damit seinen insgesamt 3. WM-Titel gewinnen konnte.

Bei den Damen gewann Trina Gulliver, die ihren 3. WM-Titel in Folge gewinnen konnte und im Finale gegen Anne Kirk gewann.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 8 Spieler gesetzt waren. 27 Spieler waren direkt qualifiziert, 5 Spieler schafften die Qualifikation über ein Qualifikationsturnier in  Bridlington

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass ebenfalls im Best-of-5-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden auch im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 12. Januar 2003 im Best-of-11-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Vincent van der Voort
  Jarkko Komula
  Ritchie Davies
  Albertino Essers
  Stefan Nagy
  Gary Anderson
  Peter Johnstone
  Co Stompé
  Bob Taylor
  Peter Hunt
  Matt Clark
  Darryl Fitton
  Erik Clarys
  Gary Robson
  Ted Hankey
  Shaun Greatbatch
  Colin Monk
  James Wade
  Steve Coote

Sieger des Qualifikationsturniers
  John Burton
  Dennis Harbour
  Martin Phillips
  Brian Sorensen
  Robert Wagner

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spielerinnen teil. Die vier bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von vier weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Karin Krappen
  Dawn Standley
  Linda Rogers-Pickett
  Gaynor Williams

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2003
Dartwettbewerb in Frimley Green